Strandvliet (boerderij), een boerderij in Ouderkerk aan de Amstel
 Strandvliet (metrostation), een metrostation in Amsterdam (genoemd naar de boerderij)
 Sportpark Strandvliet, een sportcomplex in Noord-Holland